Сертифицированный архитектор Microsoft (, MCA) — квалификация присваивавшаяся корпорацей Майкрософт специалистам в области информационных технологий, подтверждённая сертификатом. Чтобы получить такую квалификацию, требовалось пройти интенсивный курс обучения в Microsoft, сдать несколько квалификационных теоретических и лабораторных экзаменов, а также пройти собеседование с менторами, уже имеющими данную квалификацию. Существовали различные типы сертификатов, различающихся как по специализации и версиям программного обеспечения.

Сертификация была отменена компанией с 31 декабря 2013 года в связи с низкой популярностью как внутри, так и за пределами США.

Сертификаты MCA 
В настоящее время Microsoft предлагает три сертификата MCA:
 MCA: Microsoft Exchange Server
 MCA: Microsoft SQL Server
 MCA: Windows Server: Directory
Microsoft планирует расширить программу сертификации MCA, добавив ещё две технологии:
 MCA: Microsoft Office Communications Server
 MCA: Microsoft Office SharePoint Server 

Эти сертификаты предназначены для архитекторов, которые активно пользуются технологиями Microsoft. Профессионалы с сертификатом MCA - это признанные эксперты ИТ-индустрии, имеющие сертификацию по серверным технологиям Microsoft самого высокого уровня.

Примечание Прежде чем пройти сертификацию на звание MCA, нужно получить сертификат Microsoft Certified Master (MCM), который подтверждает глубокие знания конкретных технологий Microsoft.

Ссылки 

Процесс сертификации от первого лица первого MCA в России

Программа сертификации Microsoft Certified Architect

Microsoft